CBQ est un sigle qui peut désigner :
 , une revue théologique évaluée par des pairs et publiée par la Catholic Biblical Association of America.

CBQ est un code qui peut désigner :
 , un aéroport desservant Calabar, capitale de l'état de Cross River, au Nigéria.

Code IATA des aéroports